Desbois est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Aubert de la Chenaye Desbois (1699-1784), autre nom de François-Alexandre de La Chenaye-Aubert, écrivain français.
 Christian Desbois (1952-2010), galeriste et éditeur français spécialisé dans la bande dessinée, créateur de la maison d'édition qui porte son nom.
 Joël Desbois, skipper français.
 Jules Desbois (1851-1935), sculpteur français.
 Patrick Desbois (né en 1955), religieux français.
 Pierre Desbois (1873-1939), peintre, graveur et aquafortiste français.

Voir aussi 
 Desbois Éditions, maison d'édition française, spécialisée en bande dessinée.
 Musée Jules-Desbois, consacré à l'œuvre de Jules Desbois, situé à Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire).

Références 

Patronyme français